Il singolare del torneo di tennis Sopot Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hugo Armando che ha battuto in finale Jan Weinzierl 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (primo turno)
 German Puentes-Alcaniz (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Alexander Shvets (primo turno)

 Diego Moyano (secondo turno)
 José Acasuso (primo turno)
 Herbert Wiltschnig (primo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 2000